Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Религия 
Большинство жителей области православные и принадлежат к РПЦ, это около 80 % от общей численности населения области. Есть также старообрядцы и немногочисленные адвентисты Седьмого Дня, католики (костел был построен в 1903). С Тамбовским краем связана история русского баптизма. В Моршанске действует лютеранская община. Также в крае представлены мусульмане (11 тыс. верующих). Замечена активность Свидетелей Иеговы, кришнаитов и славянских неоязычников.

Примечания 

Тамбовская область